Щети́нина — русская фамилия, женская форма мужской фамилии . Известные носительницы:
 
 Щетинина, Любовь Петровна (1848—1873) — российская пианистка, ученица Теодора Лешетицкого.
 Щетинина, Людмила Ивановна (род. 1951) — советская волейболистка.
  (ур. Кутепова; род. 1978) — российская дзюдоистка, бронзовая медалистка чемпионата России в среднем весе (2000, 2002).